Brożek (polnisch), Brožek (slowakisch, tschechisch) oder Brozek ist der Familienname folgender Personen:

 Conny Brozek (1934–2006), dänischer Designer und Dekorateur
 Ferdinand Brožek, tschechoslowakischer Ruderer
 Franciszek Brożek (1890–1940), polnischer Sportschütze
 Jan Brożek (1585–1652), polnischer Polyhistor, siehe Johannes Broscius
 Ladislav Brožek (* 1952), slowakischer Astronom
 Michael Brozek, deutscher Basketballspieler
 Paweł Brożek (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Piotr Brożek (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Brożek (* 1947), polnischer Forstwissenschaftler

Brożek steht außerdem für:
 Brożek (Brody), Ort in der Gemeinde Brody, Woiwodschaft Lebus, Polen